Николай Тарасович Трибунский (1923 — 1996) — советский старший сержант, помощник командира взвода 321 отдельной разведроты, 242-й горнострелковой дивизии, 3-го горно-стрелкового корпуса, 1-й гвардейской армии, 4-го Украинского фронта. Полный кавалер Ордена Славы.

Биография 
Родился 25 октября 1923 года в селе Санниково, Алтайского края в крестьянской семье. Окончил восемь классов, работал учеником-инспектором отделения Госбанка в городе Новоалтайск.

С 1941 года призван в ряды РККА и направлен в Лепельское миномётное училище, но не доучившись в нём был направлен в действующую армию и зачислен в 42-ю отдельную стрелковую бригаду, участвовал в Битве за Москву и воевал на Северо-Западном фронте. С 1942 года участник Сталинградской битвы, был ранен. С 1944 года — разведчик 690-го стрелкового полка 126-й стрелковой дивизии, 2-й гвардейской армии.

12 апреля 1944 года разведчик, рядовой  Н. Т. Трибунский севернее города Севастополь в составе разведгруппы уничтожил пять гитлеровцев и несколько взял в плен. За это 31 мая 1944 года Указом Президиума Верховного Совета СССР  Н. Т. Трибунский был награждён  Орденом Славы 3-й степени.

С 17 декабря 1944 по 4 января 1945 года помощник командира взвода 321 отдельной разведроты, 242-й горнострелковой дивизии, 3-го горно-стрелкового корпуса, 1-й гвардейской армии, 4-го Украинского фронта старший сержант Н. Т. Трибунский совершил несколько рейдов в глубокий тыл противника, пленил и лично истребил более пятнадцати гитлеровцев. 4 января 1945 года в районе города Бардеёв одним из первых в группе разведчиков ворвался в расположение противника, сразил огнем в упор трёх автоматчиков, а одного пленил. 5 февраля 1945 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Н. Т. Трибунский был награждён Орденом Славы 3-й степени. 24 октября 1966 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Н. Т. Трибунский был перенаграждён Орденом Славы 1-й степени.

5 февраля 1945 года  старший сержант Н. Т. Трибунский  командуя группой захвата в районе станции Гуциско  уничтожил четырёх гитлеровцев и одного взял в плен. В ночь на 20 февраля 1945 года в районе города Новы-Сонч, прикрывая отход группы захвата с «языком», поразил пять пехотинцев. 24 марта 1945 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Н. Т. Трибунский   был награждён Орденом Славы 2-й степени.

В 1946 году  Н. Т. Трибунский демобилизовался из рядов Советской армии. В 1956 году окончил Барнаульский учетно-кредитный техникум. Работал главным бухгалтером Алтайского крайкома КПСС. Умер 26 июня 1996 года в селе Барнауле.

Награды

 Орден Славы I степени (1966)
 Орден Славы II степени (1945)
 Орден Славы III степени (1944)
 Орден Отечественной войны II степени (1944, 1985)
 Орден Красной Звезды (26.10.1943, 24.11.1943)
 Медаль «За боевые заслуги» (1942)

Примечания

Литература 
 

Разведчики Великой Отечественной войны